Pfarrkirche Pischelsdorf steht für:

 Pfarrkirche Pischelsdorf an der Leitha, Niederösterreich
 Pfarrkirche Pischelsdorf am Engelbach, Oberösterreich
 Pfarrkirche Pischelsdorf am Kulm, Steiermark